Серия цифровых камер Fujifilm GFX состоит из профессиональных цифровых камер как часть более широкой линейки цифровых камер Fujifilm. По состоянию на 2021 год в серии GFX использовались байеровские матрицы цифрового среднего формата и процессор обработки изображений.

Модели камер 

 Fujifilm GFX 50S: Первая камера с байонетом G и вторая беззеркальная камера среднего формата от Fujifilm. Анонсирована на выставке Photokina 2016, поступила в продажу с 28 февраля 2017 года.
 Fujifilm GFX 50R: Использует тот же датчик изображения, процессор и большинство компонентов, что и старшая GFX 50S. Анонсирована 25 сентября 2018 года.
 Fujifilm GFX100: Флагманская модель серии GFX. Представлена на выставке Photokina в 2018 году, запущена 23 мая 2019 года и выпущена в продажу в июне 2019 года.
 Fujifilm GFX100 IR: инфракрасный вариант GFX100. Доступен для специального заказа с 1 квартала 2021 года.
 Fujifilm GFX100S: меньше, чем GFX100.Представлена 27 января 2021 года.
 Fujifilm GFX50S II: Последняя модель серии GFX. Анонсирована 2 сентября 2021 года.

Хронология выпуска камер GFX

Смотрите также 

 Fujinon
 Fujifilm X-mount
 Серия Fujifilm X

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница Fujifilm GFX

Байонеты
Fujifilm